Ferdinand av Spanien kan syfta på:
Fernán González (930-970), greve av Kastilien.
Ferdinand I av León (1379-1416), kung av Kastilien och León.
Ferdinand II av León (1137-1188), kung av León och Galicien.
Ferdinand III av León (1201-1252), kung av Kastilien och León.
Ferdinand IV av Kastilien (1201-1252), kung av Kastilien och León.
Ferdinand I av Aragonien (1380-1416)
Ferdinand II av Aragonien, Ferdinand V, 1452-1516.
Ferdinand, "kardinalinfanten", 1609-1641, infant av Spanien och Portugal, ärkehertig av Österrike.
Ferdinand VI av Spanien (1713-1759)
Ferdinand VII av Spanien (1784-1833)